Calor — energia térmica
Calor (álbum) — álbum de Guilherme Arantes

Desambiguações de música
Desambiguações de ciências